Chiltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Chiltepec (ort), Oaxaca, 
 Chiltepec, Ixtaczoquitlán, ort, 
 Chiltepec, Puebla, ort, Zoquitlán, 
 Chiltepec, Isla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar